Серебряков, Сергей: Серебряков, Сергей Дмитриевич (род. 1945) — советский хоккеист.
 Серебряков, Сергей Михайлович (1896—1966) — генерал-майор, лауреат Государственной премии (1943).